Pompignan puede referirse a:

 Pompignan, comuna francesa situada en Gard.
 Pompignan, comuna francesa situada en Tarn y Garona.